Гурилёв — фамилия.

Известные носители:
 Гурилёв, Александр Львович (1803—1858) ― русский композитор, пианист, скрипач, альтист.
 Гурилёв, Лев Степанович (1770—1844) — русский композитор, пианист и хоровой дирижёр.